Proasellus — рід печерних рівноногих ракоподібних родини Водяні ослики (Asellidae). Два із представників роду — P. parvulus і P. slovenicus — ендеміки Словенії, які вважаються уразливими.

Види 
Рід містить такі види:

 Proasellus acutianus Argano & Henry
 Proasellus adriaticus Argano & Pesce, 1979
 Proasellus alavensis Henry & Magniez, 2003
 Proasellus albigensis (Magniez, 1965)
 Proasellus ambracicus Pesce & Argano, 1980
 Proasellus amiterninus Argano & Pesce, 1979
 Proasellus anophtalmus (Karaman, 1934)
 Proasellus aquaecalidae (Racovitza, 1922)
 Proasellus aragonensis Henry & Magniez, 1992
 Proasellus arnautovici (Remy, 1932)
 Proasellus arthrodilus (Braga, 1945)
 Proasellus bagradicus Henry & Magniez, 1972
 Proasellus barduanii Alouf, Henry & Magniez, 1982
 Proasellus basnosanui (Codreanu, 1962)
 Proasellus bellesi Henry & Magniez, 1982
 Proasellus beroni Henry & Magniez, 1968
 Proasellus beticus Henry & Magniez, 1992
 Proasellus boui Henry & Magniez, 1969
 Proasellus cantabricus Henry & Magniez, 1968
 Proasellus cavaticus (Leydig, 1871)
 Proasellus chappuisi Henry & Magniez, 1968
 Proasellus chauvini Henry & Magniez, 1978
 Proasellus claudei Henry & Magniez, 1996
 Proasellus coiffaiti Henry & Magniez, 1972
 Proasellus collignoni Magniez & Henry, 2001
 Proasellus comasi Henry & Magniez, 1982
 Proasellus coxalis (Dollfus, 1892)
 Proasellus cretensis Pesce & Argano, 1980
 Proasellus danubialis (Codreanu & Codreanu, 1962)
 Proasellus delhezi Henry & Magniez, 1973
 Proasellus deminutus (Sket, 1959)
 Proasellus dianae Pesce & Argano, 1985
 Proasellus ebrensis Henry & Magniez, 1992
 Proasellus elegans (Codreanu, 1962)
 Proasellus escolai Henry & Magniez, 1982
 Proasellus espanoli Henry & Magniez, 1982
 Proasellus exiguus Afonso, 1983
 Proasellus ezzu Argano & Campanero, 2004
 Proasellus faesulanus Messana & Caselli, 1995
 Proasellus franciscoloi (Chappuis, 1955)
 Proasellus gardinii (Arcangeli, 1942)
 Proasellus gauthieri (Monod, 1924)
 Proasellus gineti Boulanouar, Boutin & Henry, 1991
 Proasellus gjorgjevici Karaman, 1933
 Proasellus gourbaultae Henry & Magniez, 1981
 Proasellus grafi Henry & Magniez, 2003
 Proasellus granadensis Henry & Magniez, 2003
 Proasellus guipuzcoensis Henry & Magniez, 2003
 Proasellus henseni Magniez & Henry, 2001
 Proasellus hercegovinensis (Karaman, 1933)
 Proasellus hermallensis Arcangeli, 1938
 Proasellus hurki Magneiz & Henry, 2001
 Proasellus hypogeus (Racovitza, 1922)
 Proasellus ibericus (Braga, 1946)
 Proasellus infirmus (Birstein, 1936)
 Proasellus intermedius (Sket, 1965)
 Proasellus istrianus (Stammer, 1932)
 Proasellus italicus Dudich, 1925
 Proasellus jaloniacus Henry & Magniez, 1978
 Proasellus karamani Remy, 1934
 Proasellus lagari Henry & Magniez, 1982
 Proasellus lescherae Henry & Magniez, 1978
 Proasellus leysi Magniez & Henry, 2001
 Proasellus ligusticus Bodon & Argano, 1982
 Proasellus linearis (Birstein, 1967)
 Proasellus ljovuschkini (Birstein, 1967)
 Proasellus lusitanicus (Frade, 1938)
 Proasellus lykaonicus Argano & Pesce, 1978
 Proasellus malagensis Henry & Magniez, 2003
 Proasellus maleri Henry, 1977
 Proasellus margalefi Henry & Magniez, 1925
 Proasellus mateusorum Afonso, 1982
 Proasellus meijersae Henry & Magniez, 2003
 Proasellus meridianus (Racovitza, 1919)
 Proasellus micropectinatus Baratti & Messana, 1990
 Proasellus minoicus Pesce & Argano, 1980
 Proasellus monodi (Strouhal, 1942)
 Proasellus monsferratus (Braga, 1948)
 Proasellus montalentii Stoch, Valentino & Volpi, 1996
 Proasellus montenigrinus (Karaman, 1934)
 Proasellus navarrensis Henry & Magniez, 2003
 Proasellus nolli (Karaman, 1952)
 Proasellus notenboomi Henry & Magniez, 1981
 Proasellus orientalis (Sket, 1965)
 Proasellus ortizi Henry & Magniez, 1992
 Proasellus oviedensis Henry & Magniez, 2003
 Proasellus pamphylicus Henry, Magniez & Notenboom, 1996
 Proasellus parvulus (Sket, 1960)
 Proasellus patrizii (Arcangeli, 1952)
 Proasellus pavani (Arcangeli, 1942)
 Proasellus peltatus (Braga, 1944)
 Proasellus phreaticus Sabater & de Manuel, 1988
 Proasellus pisidicus Henry, Magniez & Notenboom, 1996
 Proasellus polychaetus Dudich, 1925
 Proasellus pribenicensis Flasarova, 1977
 Proasellus racovitzai Henry & Magniez, 1972
 Proasellus rectangulatus Afonso, 1982
 Proasellus rectus Afonso, 1982
 Proasellus remyi (Monod, 1932)
 Proasellus rouchi Henry, 1980
 Proasellus ruffoi Argano & Campanero, 2004
 Proasellus similis (Birstein, 1967)
 Proasellus sketi Henry, 1975
 Proasellus slavus (Remy, 1948)
 Proasellus slovenicus (Sket, 1957)
 Proasellus solanasi Henry & Magniez, 1972
 Proasellus soriensis Henry & Magniez, 2003
 Proasellus spelaeus (Racovitza, 1922)
 Proasellus spinipes Afonso, 1979
 Proasellus stocki Henry & Magniez, 2003
 Proasellus strouhali (Karaman, 1955)
 Proasellus synaselloides (Henry, 1963)
 Proasellus thermonyctophilus (Monod, 1924)
 Proasellus valdensis (Chappuis, 1948)
 Proasellus vandeli Magniez & Henry, 1969
 Proasellus variegatus Afonso, 1982
 Proasellus vignai Argano & Pesce, 1979
 Proasellus vizcayensis Henry & Magniez, 2003
 Proasellus vulgaris (Sket, 1965)
 Proasellus walteri (Chappuis, 1948)
 Proasellus winteri Magniez & Henry, 2001
 Proasellus wolfi Dudich, 1925

Література 

Водяні ослики
Роди ракоподібних